Імператор Кейко́ (, кейко тенно ;13 до Р.Х. — 24 грудня 130) — 12-й Імператор Японії, синтоїстське божество, напівлегендарний монарх. Роки правління — 24 серпня 71 — 24 грудня 130.

Короткі відомості 
Імператор Кейко був другим сином Імператора Суйніна і Хібасу Хіме но мікото.

У лютому 8 року Кейко став кронпринцом, а після смерті свого батька 8 серпня 70 року, 24 серпня 71 року успадкував його трон. Він правив 60 років як 12-й Імператор Японії. Його резиденція знаходилась у палаці Макімуку но Хіросі но мія (纒向日代宮) у краю Ямато, на території сучасного міста Сакураї префектури Нара.

Згідно з «Анналами Японії» за правління Імператора Судзіна відбулися наступні події:
 82 — розпочато каральний похід під командуванням Імператора проти кумасо. 
 95 — вислано Такеуті но Сукуне для інспекції північних і східних країн.
 97 — розпочато другий каральний похід під командуванням Ямато Такеру но мікото проти кумасо.
 110 — розпочато каральний похід під командуванням Ямато Такеру но мікото проти еміші.
 123 — виїзд Імператора у східні краї й перебування в Ісе.
 128 — виїзд Імператора у край Омі.

Помер Імператор Кейко 24 грудня 130 року. Згідно з переказами «Записів про справи давнини» йому було 137, а згідно з «Анналами Японії» — 143 років. Поховали монарха в мавзолеї Яманобе но Мітіное (山辺道上陵), на території сучасного міста Тенрі префектури Нара.

Наступником Імператора Кейко став його старший син Вака Тарасі Хіко но мікото, майбутній Імператор Сейму, народжений від дружини Ясака но Ірібіме но мікото. Покійний також був батьком Ямато Такеру но мікото, легендарного полководця стародавньої Японії.

Генеалогічне дерево

Примітки

Джерела та література 
 笠原英彦『歴代天皇総覧 : 皇位はどう継承されたか』  東京、中央公論新社、2001.
(Касахара Хідехіко. Збірник правивших Імператорів Японії: як успадковувався монарший титул. Тюокорон-сінся, 2001.)
 『歴代天皇全史―万世一系を彩る君臨の血脈』 (歴史群像シリーズ (69)) 東京、学研 、2003. 
(Вся історія Імператорів Японії — монархічне генеалогічне дерево безперервної лінії. (Серія «Історичні портрети»). Ґаккен, 2003.) 
 『新編　日本史辞典』 京大日本史辞典編纂会、東京創元社、1994. 
(Нове видання. Словник історії Японії. Токьо-соґенся, 1994. — С.544—555.)

Імператори Японії
Японська міфологія